Сервија може бити:

 архаични српскословенски назив за Србију (српсл. -{Сервия}-)
 Сервија (град), град у округу Кожани, Грчка
 Општина Сервија–Велвендо, општина у округу Кожани, Грчка
 , бивша општина у округу Кожани, Грчка
 староримско женско име Сервија (лат. -{Servia}-)

Види још
 Србија (вишезначна одредница)
 Сервијска епархија (вишезначна одредница)